High Sierra steht für:

 High Sierra, Hochgebirgszone der Sierra Nevada (Vereinigte Staaten)
 High Sierra, Originaltitel von Entscheidung in der Sierra, US-amerikanischer Film von Raoul Walsh (1941)
 High Sierra, ein Vorläufer des ISO-9660-Dateisystems für CD-ROMs
 macOS High Sierra, Version des Betriebssystems macOS von Apple